Rengger est un patronyme germanique porté par :

 Albrecht Rengger (1764-1835), homme politique et médecin suisse ;
 Johann Rudolf Rengger (1795-1832), naturaliste et médecin suisse, neveu du précédent.